Le Trophée des Champions 1973 est un match qui oppose la JS Kabylie, championne d'Algérie en titre au détenteur de la Coupe d'Algérie le MC Alger.

La rencontre se déroule le 12 septembre 1973 au Stade du 5-Juillet-1962 d'Alger, et voit la victoire de la JSK sur le score de 3 but à 2.

Buts de Chouchi 28' et 43' pour le MCA et buts de Amri 4', Derridj 6', Anane 78' pour la JSK.

MCA : Ait Mouhoub, Bouzerde, Azzouz, Mahiouz, Zenir, Amrous, Betrouni, Bachi, Bousri, Aizel Mohamed, Chouchi - Entraîneur : Smaïl Khabatou.

JSK : Tahir, Iboud, Anane, Amri, Derridj, Aouis, Dali, Meghrici, Hannachi, Kouffi, Baris - Entraîneur : Jestic Jovan (Yougoslavie).

Notes et références 

1973
Jeunesse sportive de Kabylie (football)
MC Alger
Compétition de football à Alger
Football en 1973